Karakara, comune del Niger nel dipartimento di Gaya
, nome giapponese del Pokémon Cubone
Karakara, film canadese del 2012 diretto da Claude Gagnon